Adkins Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adkins Fork (Lick Creek), Fluss im Boone County, West Virginia
 Adkins Fork (Browns Creek), Fluss im Kanawha County, West Virginia
 Adkins Fork (Spruce Fork), Fluss im Logan County, West Virginia
 Adkins Fork (Clear Fork), Fluss im Wyoming County, West Virginia
 Milt Adkins Fork (Left Fork Lick Creek), Fluss in West Virginia